Gutenberg (bij Bad Kreuznach), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Gutenberg (Götschetal), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Guttenberg (Opper-Franken), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Guttenberg (Iowa), een stad in de Amerikaanse staat Iowa
Gutenbergbijbel
Project Gutenberg, een digitale bibliotheek van zogenaamde e-books
Gutenberg (studentenvereniging), de Gentse studentenclub voor studenten Grafische en Digitale Media

Personen met de achternaam Gut(t)enberg
Beno Gutenberg, een Duitse seismoloog
Johannes Gutenberg, een Duitse drukker die beschouwd wordt als de uitvinder van de boekdrukkunst
Steve Guttenberg, een Joods-Amerikaanse acteur